London Bridge est un pont de Londres ;
 London Bridge est une gare ferroviaire du Sud-Est de Londres ;
 London Bridge est une station de métro de Londres ;
 London Bridge est le titre d'une chanson de Fergie extrait de l'album The Dutchess sorti en  ;
 London Bridge est un pont à Lake Havasu City en Arizona (États-Unis) ;
 Opération London Bridge est le nom de code donné au plan prévoyant le déroulement des jours suivant la mort de la reine Élisabeth II.